Satyrotaygetis är ett släkte av fjärilar. Satyrotaygetis ingår i familjen praktfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Praktfjärilar
Satyrotaygetis